Минулорічні чемпіонки Ірина-Камелія Бегу та Андрея Міту цього року вирішили грати з іншими партнерками. Бегу грала з  Ралукою Олару, а Міту — з  Ларою Арруабарреною. Обидві пари програли Жаклін Крістіан та Елені-Габріелі Русе в півфіналі й чвертьфіналі, відповідно.

Титул виграла пара Вікторія Кужмова/Крістина Плішкова, здолавши в фіналі Крістіан та Русе, 6–4, 7–6(7–3).

Сіяні пари

Сітка

Сітка

Посилання 
 Основна сітка 

Bucharest Open, парний розряд
BRD Bucharest Open
2019 у румунському спорті